Kołwa – rzeka w Rosji, dopływ Usy
 Kołwa – rzeka w Rosji, dopływ Wiszery